Fuerte Zeelandia hace referencia a varios artículos:

Lugares 
El nombre hace referencia a la región Neerlandesa de Zeelandia.

En Sudamérica 
 Fuerte Zeelandia (Paramaribo): Fortaleza construida siglo XVII en la colonia de Surinam, actual Surinam (norte de Sudamérica).

 Fuerte Zeelandia (Guyana): Fortaleza construida en la colonia de Esequibo por neerlandeses. Capital de la colonia entre 1739 - 1815.

 Fuerte Nueva Zeelandia: Fortaleza construida en la colonia de Pomeroon por neerlandeses. Abandonada al poco tiempo.

En Asia 

 Fuerte Zeelandia (Taiwán): Fortaleza construida por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales en el actual Taiwán.